Мод има више значења:
 Мод (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Мод (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Мод (рачунарске игре)
 Мод (музика)